Dieser Artikel behandelt die südkoreanische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Südkorea nahm zum elften Mal an der Endrunde teil, seit 1986 ohne Unterbrechung, und ist die asiatische Mannschaft mit den meisten Teilnahmen. Durch einen Sieg gegen Portugal und ein Remis gegen Uruguay qualifizierten sich die Südkoreaner in der Vorrunde trotz einer Niederlage gegen Ghana als Gruppenzweite für das Achtelfinale. Dort traf die Mannschaft auf Brasilien und schied mit einer 1:4-Niederlage aus dem Turnier aus.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikation des asiatischen Fußballverbandes AFC.

Spiele 

Südkorea, das seit dem Vorrundenaus bei der letzten WM vom Portugiesen Paulo Bento trainiert wird, musste erst in der zweiten Runde eingreifen und traf dabei in der als Gruppenphase ausgetragenen Runde auf den Libanon, Turkmenistan, Sri Lanka und Nordkorea, das aber im Mai 2021 die Mannschaft zurückzog. Südkorea startete mit zwei Siegen, dann folgten zwei torlose Remis, von denen das 0:0 gegen Nordkorea aber später aus der Wertung genommen wurde. Danach wurde die Qualifikation wegen der COVID-19-Pandemie unterbrochen. Die für 2020 terminierten Spiele konnten erst im Juni 2021 stattfinden und fanden für alle Gruppenmitglieder in Südkorea statt. Mit drei weiteren Siegen wurden die Südkoreaner Gruppensieger und erreichten die dritte Runde, die wieder als Gruppenphase stattfand. Hier trafen die Südkoreaner auf den Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, den Irak, Syrien und erneut den Libanon. Die Südkoreaner starteten mit einem torlosen Remis im Heimspiel gegen den Irak, ließen dann zwei knappe Siege und ein 1:1 im Iran folgen. Dann folgten fünf Siege, mit dem vierten qualifizierten sie sich im drittletzten Spiel vorzeitig für die WM-Endrunde und mit dem fünften – gegen den Iran – überholten sie die bis dahin führenden Iraner und wurden Tabellenführer. Durch die einzige Niederlage im letzten Spiel gegen die Emirate verspielten sie aber den Gruppensieg, der dann doch an den Iran ging.

Insgesamt wurden in den 17 Spielen (inkl. des aus der Wertung genommenen Spiels gegen Nordkorea) 39 Spieler eingesetzt. 16 der eingesetzten Spieler standen auch im Kader für die Asienmeisterschaft 2019. 13 Spieler kamen in mindestens der Hälfte der Spiele zum Einsatz. Kein Spieler kam in allen Spielen zum Einsatz. Die meisten Spiele bestritten Kim Min-jae (16), Lee Jae-sung (15), Hwang Hee-chan und Torhüter Kim Seung-gyu (je 14) sowie Hwang Ui-jo, Kim Young-gwon und Kapitän Son Heung-min (je 13). Ihr Debüt gaben Cho Gue-sung und Song Min-kyu (je 7 Spiele), Lee Ki-je (2), Jeong Sang-bin, Kang Sang-woo und Kim Young-bin (je 1).

Bester Torschütze war wie 2018 Son Heung-min. In 13 Spielen erzielte er sieben Tore. Sechs Tore steuerte Kim Shin-wook bei, davon vier beim 8:0-Sieg gegen Sri Lanka. Ihre ersten Länderspieltore erzielten Jeong Sang-bin, Jeong Woo-yeong und Lee Dong-gyeong. Insgesamt trafen 16 Südkoreaner mindestens einmal ins Tor und erzielten so 34 Tore. Zudem profitierten sie von einem Eigentor eines libanesischen Spielers.

Zweite Runde

Abschlusstabelle der zweiten Runde 

|}

Dritte Runde

Abschlusstabelle der dritten Runde 

|}
Anmerkung: Die drittplatzierte Mannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate spielt im Juni gegen Australien und bei einem Sieg gegen Peru um das WM-Ticket.

Vorbereitung

Spiele 

Anmerkung: Kursiv gesetzte Mannschaften sind nicht für die WM qualifiziert.

Kader

Endrunde

Gruppenauslosung 

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. April 2022 war Südkorea Topf 3 zugeordnet und konnte zu Rekordweltmeister Brasilien, Titelverteidiger oder wie 2018 Deutschland, aber nicht Gastgeber Katar oder einer anderen asiatischen Mannschaft zugelost werden. Die Mannschaft traf in der Gruppe H auf Ex-Weltmeister Uruguay, Portugal und Ghana.

Gegen Uruguayer spielten die Südkoreaner bereits bei der WM 1990 und 2010 in der Vorrunde bzw. im Achtelfinale und verloren beide Spiele. Das bisher letzte Spiel im Oktober 2018 gewannen die Südkoreaner. Zudem gab es ein Remis im ersten Spiel 1982 und dazwischen noch vier weitere Niederlagen. Gegen Portugal gewannen die Südkoreaner bei der Heim-WM 2002 im bisher einzigen Aufeinandertreffen. Gegen Ghana ist es das erste WM-Spiel. In bisher sieben Spielen in Freundschaft oder bei kleineren Turnieren gab es drei Siege und vier Niederlagen.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe H

K.-o.-Runde

Einzelnachweise 

2022
Sudkorea